British Empire Exhibition (1924, 1925)
 Empire Exhibition (1938)